Koijusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koijusaari (ö i Kemi-Torneå, lat 66,28, long 24,46), Lappland, 
 Koijusaari (ö i Tornedalen, lat 66,58, long 24,36), Lappland, 
 Koijusaari (ö i Tornedalen, lat 66,70, long 24,50), Lappland, 
 Koijusaari (ö i Kemi-Torneå, lat 65,87, long 24,26), Lappland, 
 Koijusaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 68,45, long 22,35), Lappland, 
 Koijusaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 68,13, long 23,32), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar